Решетило Мирослав (1961—2017) — громадський активіст, учасник установчих зборів, співавтор першого статуту і перший голова етнографічної секції Товариства Лева.
 Решетило Степан Семен (1889—1950) — церковний діяч, василіянин, проповідник і організатор масових народних місій на Закарпатті 1923—1928 роках.